GS est un sigle, qui signifie :
 Fonte GS, graphite sphéroïdal, aussi appelée fonte ductile.
 Citroën GS, un modèle de voiture.
 Lexus GS, une automobile vendue depuis 1993.
 MG GS, un SUV de la marque MG Motor.
 BMW GS, une gamme de motos.
 Galatasaray, un club sportif turc.
 Ghost Stations, des livres par l'historien militaire Bruce Barrymore Halpenny.
 Ghostscript, un programme
 Grande section, une des classes de l'école maternelle en France.
 Goldman Sachs, une des banques d'investissement les plus anciennes et prestigieuses de la planète. 
 GS, une enseigne de grande distribution italienne.
GS, signifie également "GameSparks"
 GS Presse, éditeur français.
 GS 20, un séquenceur de gène construit par 454 Life Sciences.
 Gauche socialiste, courant politique français

GS est un symbole, qui signifie :
 gigasiemens, unité de mesure de conductance électrique.
 Conductance stomatique lorsqu'écrit « g ».

GS est un code, qui signifie :
 Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud, selon la liste des Internet TLD (Top level domain): .gs.

 Protéine G stimulatrice, une protéine de type G.

Abréviation
Code